Okręty US Navy o nazwie USS  "Clark":
 Pierwszy  był niszczycielem. W służbie w latach 1936-45.
 Drugi  był fregatą. W służbie w latach 1980-2000.

Zobacz też
, holownik. W służbie w latach 1917-20

Clark